Kielich – powieść Waldemara Łysiaka wydana przez wydawnictwo "Nobilis" w 2002 roku.

Powieści Waldemara Łysiaka
Powieści z 2002